Denumirea de Markovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Markovo, un sat în comuna Rodopi, regiunea Plovdiv;
 Markovo, un sat în comuna Bratea Daskalovi, regiunea Stara Zagora;
 Markovo, un sat în comuna Kaspicean, regiunea Șumen
Markovo, Rusia, o serie de localități din Rusia ce poartă această denumire
Markovo, Kamnik, sat din comuna Kamnik, Slovenia
 Markovo, Croația, sat de lângă Slatina, Croația